Pata bezeichnet folgende geographischen Orte:
 Pata (Apolo), Ortschaft im Municipio Apolo im Departamento La Paz, Bolivien
 Pata (Sulu), Stadtgemeinde in der Provinz Sulu, Philippinen
 Pata (Cluj), Dorf im Kreis Cluj, Rumänien
 Pata (Senegal), Stadt in Médina Yoro Foulah (Département), Südsenegal
 Pata (Slowakei), Dorf im Okres Galanta, Slowakei

Pata steht für:
 Pata (Waffe), ein Kurzschwert aus Nordindien
 Pata Pata, ein Song von Miriam Makeba und Jerry Ragovoy

Pata, Páta oder Patà ist der Familien- oder Künstlername folgender Personen:
 Pata (Musiker) (eig. Tomoaki Ishizuka; * 1965), japanischer Gitarrist
 Bryan Pata (1984–2006), US-amerikanischer Footballspieler
 Cherubino Patà (1827–1899), Schweizer Landschafts- und Porträtmaler
 Josef Páta (1886–1942), tschechischer Slawist
 Miller Pata (* 1988), vanuatuische Beachvolleyballspielerin
 Tetjana Pata (1884–1976), ukrainische Künstlerin der Petrykiwka-Malerei

P-ATA steht als Abkürzung für:
 Parallel Advanced Technology Attachment, siehe ATA/ATAPI

Siehe auch:
 Pata Negra

Abkürzung